— железнодорожная станция на линиях Оэдо и Тодзай расположенная в специальном районе Кото, Токио. Станция обозначена номером E-15 на линии Оэдо и номером T-12 на линии Тодзай. Станция была открыта 14 сентября 1967-го года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Tokyo Metro 
Две платформы бокового типа и два пути.

Toei 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Мондзэн-Накатё 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Мондзэн-Накатё